Juste ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Juste (1918–1998), belgischer Jurist, Schriftsteller und Übersetzer
 Gérard Jean-Juste (1949–2009), haitianischer römisch-katholischer Priester und Befreiungstheologe
 Julio Juste (* 1952), Maler und Designer
 Samantha Juste († 2014), britische DJ
 Théodore Juste (1818–1888), belgischer Historiker